Clock Tower ( für ‚Uhrturm‘) steht für:

Türme:
 Clock Tower (Hongkong)
 Clock Tower (New Plymouth), New Plymouth, Neuseeland
 Clock Tower (Suva) in Suva, Fidschi

andere Gebäude:
 Clock Tower, früherer Name eines Teils des Palace of Westminster in London, siehe Big Ben #Elizabeth Tower
 Mecca Royal Clock Tower Hotel, Teil der Abraj Al Bait Towers in Mekka

Spiele:
 Clock Tower (Spieleserie), Videospielreihe (seit 1995)